Highland Lake ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Highland Lake (Alabama)
 Highland Lake (Colorado)
 Highland Lake (Maine)
 Highland Lake (Massachusetts)
 Highland Lake (New Jersey)
 Highland Lake (New York)

Seen in den Vereinigten Staaten:
 Highland Lake (Connecticut)
 Highland Lake (New Hampshire)
 Highland Lake (Minnesota)
 Highland Lake (Pennsylvania)
 Highland Lake (Mead, Colorado)
 Highland Lake (Bridgton, Maine)

Siehe auch:
 Highland Lakes